Das Herreneinzel der Australian Championships 1956 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Sieger des Turniers wurde der topgesetzte Australier Ashley Cooper, der im Finale seinen Landsmann und Titelverteidiger Ken Rosewall in vier Sätzen (6:4, 3:6, 6:4, 7:5) besiegen konnte.

Setzliste 
Alle acht gesetzten Spieler erreichten das Viertelfinale, alle ungesetzten Spieler waren zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden.

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Herreneinzel
1956